Le chich taouk ou taouk chich (turc şiş : « brochette » et tavuk : « poule ») est un plat de la cuisine levantine (libanaise, syrienne, turque) à base de poulet mariné et de jus de citron. Il peut être consommé en sandwich ou dans une assiette avec d'autres méchouis.

Ce plat populaire au Liban, Syrie, et Turquie, l'est devenu aussi en Tunisie et en Algérie. En Grèce, il est connu avec la dénomination de souvlaki.

Voir aussi 
 Shish taouk, un genre de chawarma servi dans les restaurants libanais de la région de Montréal, au Canada.

Chichtaouk Cuisine syrienne|Chichtaouk
Spécialité à base de poulet
Brochette